Ла Луча има више значења:

 Ла Луча (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Луча (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Луча (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Луча (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча, Доња Лесбија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Луча (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луча (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Луча (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Луча (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Луча (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Луча (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику